Singapore puede referirse a:

 Singapur, ciudad estado insular del sudeste asiático.
 Pulau Ujong, también conocida como Isla de Singapur, donde se sitúa la ciudad de Singapur.
 Singapore (Míchigan), pueblo fantasma del estado estadounidense de Míchigan.
 Singapore Airlines, aerolínea internacional con sede en la ciudad de Singapur.